Hällskog kan syfta på:

 Hällskog, Gotland– ett Natura 2000 område på Gotland
 Hällskog, Hedesunda – en by i Hedesunda socken, Gävle kommun